Basilica di Santa Sofia – chiesa di Benevento
Basilica di Santa Sofia – già chiesa sia greco-ortodossa sia cattolica di rito latino e inoltre già moschea di Istanbul, dal 1935 museo
Basilica di Santa Sofia  – chiesa di Roma
Basilica di Santa Sofia – chiesa di Salonicco

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Sofia
 Chiesa di Santa Sofia